

Села:
 Суворе — Запорізька область, Василівський район
 Суворе — Миколаївська область, Баштанський район